Trapezunt ist

 ein Nachfolgestaat des Byzantinischen Reiches, der von 1204 bis 1461 in Kleinasien bestand – siehe Kaiserreich Trapezunt
 der deutsche und lateinische Name der Hauptstadt dieses Reiches, des heutigen Trabzon
 der deutsche und lateinische Name einer Provinz des Osmanischen Reiches – siehe Vilâyet Trapezunt

Trapezunt ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Georgios Trapezuntios (Georg von Trapezunt; * 1395, † 1472 oder 1484), griechischer Gelehrter und Philosoph
 Maria von Trapezunt (Maria Megale Komnena; * vor 1404, † 1439), byzantinische Kaisergemahlin
 Nikostratos von Trapezunt, griechischer Geschichtsschreiber aus dem 3. Jahrhundert

Trapezunt ist Titelbestandteil folgender Werke:
 La princesse de Trébizonde (Die Prinzessin von Trapezunt), Operette von Jacques Offenbach

Siehe auch:
 Belagerung von Trapezunt (1205–1206)

en:Trebizond (disambiguation)